{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Angelic Layer
|nombre = Shuuko Suzuhara
|ocupación = Deus
|tipoextra = Angel
|extra = Athena
|relevancia = Secundario
|familia = Shoko Asami (hermana menor), Kaeru Suzuhara (esposo muerto), Misaki Suzuhara (hija)
|seiyu =  Kikuko Inoue
}}

Shuuko Suzuhara es un personaje de la serie de anime y manga Angelic Layer. Es la madre de Misaki Suzuhara.

Historia 

Shuuko Suzuhara es la madre de Misaki Suzuhara, a quien deja al cuidado de sus abuelos en Wakayama antes de que comenzara la serie. Ha sido la Campeona de Angelic Layer por 3 años seguidos y no ha podido ver a Misaki en ese tiempo. Shuuko viaja a Tokio donde conoce a Ichirō Mihara con el cual trabaja para rehabilitar sus piernas. Juntos crean Angelic Layer para ayudar en la investigación para que Shuuko camine. 

Shuuko ve todas las peleas de Misaki pero nunca se atreve a ir por ella. En la última pelea de esta debe enfrentar a su madre quien confiesa ante todo el estadio que ella es la mamá de Misaki; el hecho de saber que su mama siempre ha estado en el estadio y nunca ha querido verla desconcierta tanto a Misaki que sale huyendo del estadio por miedo a su madre, quien sale enseguida en su búsqueda con la esperanza de corregir todos los errores que ha cometido como madre. Finalmente la encuentra y ambas confiesan sus errores, ya más calmadas arreglan sus problemas y deciden regresar al estadio donde comienza una fuerte pelea en la que Misaki y Hikaru ganan.

En el manga Shuuko sufre ataques de pánico al ver a alguien que quiere, por eso no ha podido ver a Misaki. Al final Shoko propone que se vayan a vivir juntas y Shuuko aún no se acostumbra a la presencia de Misaki. En el anime, Ichiro construye unas piernas robóticas para que camine y así estar junto a Misaki.

Enfermedad de Shuuko 

En el anime, Shuuko no quiere ni puede ver a Misaki, porque tiene una enfermedad que no le deja caminar: Esclerosis Múltiple. En el manga, Shuuko es tan tímida que sufre ataques de pánico ante la gente que ella quiere.

Vida Amorosa 

 Kaeru Suzuhara - Kaeru fue su esposo y padre de Misaki antes de que comenzara la serie. No se sabe lo que pasó con el pero se le supone muerto.

 Ichirō Mihara - Ichiro ayuda a Shuuko por medio del Angelic Layer a buscar una forma de que ella pueda caminar. En el episodio 22 Ichiro se le declara a Shuuko, pero ambos se sonrojan y no lo dejan claro (Sin olvidar que en Chobits, Ichiro está casado con Chitose Hibiya)

 Ohjiro Mihara - Ella lo ve como un amigo, pero el desde niño ha estado enamorado de Shuuko. Después se enamora de Misaki, al principio por el parecido entre madre-hija.

Curiosidades 
Su diseño es muy parecido al de Nadeshiko Amamiya, madre de Sakura Kinomoto en Card Captor Sakura.

Personajes de manga y anime